Vivier peut désigner :

Patronymes 
 Claude Vivier (1948-1983), compositeur québécois ;
 Colette Vivier (1898-1979), écrivain français ;
 Émile Vivier (1905-1991), homme politique français
 Éric Vivier (1964-), vétérinaire français ;
 Huguette Vivier (1921-), actrice française
 Jacques Vivier (1930-2021), cycliste français ;
 Jean-Marie Vivier (1942-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Laurence Vivier (1967-), athlète française ;
 Robert Vivier (1894-1989), écrivain belge francophone ;
 Roger Vivier (1903-1998), styliste français ;
 Victor Vivier (1923-2003), poète français.

Autres
 François Roelants du Vivier (1947-), homme politique belge ;
 Marie de Vivier (1899-1980), romancière et poétesse belge ;
 Maurice de Lacoste du Vivier (1789-1854), homme politique français ;
 Pierre Hyppolite du Vivier de Lansac (1694-1784), ecclésiastique français ; 
 Pierre Leclerc Du Vivier (153-1598), noble et banquier français.

Divers 
 Fakir du Vivier (1971-1992), cheval.
 Hadol du Vivier (1973-1992), cheval.

Pisciculture 
 Vivier, type de réservoir où sont placés les poissons et crustacés capturés pour les conserver vivants.

Toponymes 
 Vivier, ancienne commune française de la Loire, aujourd'hui intégrée à Estivareilles
 Vivier, hameau de la commune belge de Welkenraedt
 Le Vivier, commune française des Pyrénées-Orientales
 Le Vivier-sur-Mer, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Le château du Vivier à Fontenay-Trésigny
 Le Vivier d'Oie, quartier belge de Bruxelles
 L' avenue du Vivier d'Oie, à Uccle
 Dans les Hautes Fagnes l'expression vivier désigne les effondrements de pingos

Voir aussi 
 
  (vivier en espagnol)
  (viviers en espagnol)

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme